Уо́ндерерс ()

 «Уондерерс» — ирландский регбийный клуб из Дублина.
 «» — крикетный стадион в Йоханнесбурге.
 «Уондерерс» — любительский футбольный клуб, базировавшийся в Лондоне.
 Уондерерс — вторая часть названия спортивных клубов, включая:
 «Бертон Уондерерс»
 «Болтон Уондерерс»
 «Брей Уондерерс»
 «Вулверхэмптон Уондерерс»
 «Монреаль Уондерерз»
 «Монтевидео Уондерерс»
 «Муфулира Уондерерс»
 «Сантьяго Уондерерс»
 «Слима Уондерерс»
 «Уиком Уондерерс»
 «Уэстерн Сидней Уондерерс»